Griffon es un término que puede referirse a:

Aeronáutica
 Rolls-Royce Griffon: motor aeronáutico de Rolls-Royce Limited producido entre 1938 y 1955.
 Nord 1500 Griffon I / II: prototipo de avión estatorreactor (ramjet) francés de los años 1955/1957.

Grifón
Grifón: tipo de perro de caza.

Además
 Grifo: Criatura mitológica con cuerpo de león, cabeza y alas de águila, orejas de caballo y crestas con aletas de pez.